Runes — третий студийный альбом британской металкор-группы Bury Tomorrow, изданный в 2014 году.

Список композиций

Участники записи 
Bury Tomorrow
 Дэниел Винтер-Бейтс — вокал
 Джейсон Кемерон — ритм-гитара, вокал
 Кристэн Доусон — соло-гитара
 Дэвид Винтер-Бейтс — бас-гитара
 Адам Джексон — ударные

Примечания 

Альбомы Bury Tomorrow
Альбомы Nuclear Blast Records